Халс Рассел
 Халс Франс